Pulgão-da-erva-doce (com as variantes afídio, afídeo e piolho, no lugar de "pulgão) é o nome vulgar dado às seguintes espécies de afídios:
 Hyadaphis foeniculi;
 Cavariella aegopodii - ou pulgão-da-cenoura.

Desambiguação